Placodiplodia är ett släkte av svampar. Placodiplodia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Placodiplodia